Membach ist ein Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

 Membach, Ortschaft der Gemeinde Baelen, Bezirk Verviers, Provinz Lüttich, Belgien
 Membach (Seebach), rechter Zufluss der Seebach (zur Regnitz) bei Dechsendorf, kreisfreie Stadt Erlangen, Mittelfranken, Bayern
 -membach, Ortsnamensbestandteil in der Gemeinde Heßdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern:
 Mittelmembach, Weiler
 Obermembach, Weiler
 Untermembach, Dorf

Siehe auch:
 Mehnbach